Dietwin ist der Name von:

 Dietwin (Bischof) († 1075), Bischof von Lüttich
 Dietwin (Kardinal) († 1153), Kardinalbischof von Porto-Santa Rufina und Legat des Zweiten Kreuzzuges